Ел Молино има више значења:

 Ел Молино (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Молино, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Молино (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Молино (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Молино (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Молино (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Молино (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Молино (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Молино (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Молино (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Молино (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Молино (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Молино (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Молино (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Молино (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Молино (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Молино (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Молино (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Молино (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Молино (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Молино (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Молино (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Молино (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Молино (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Молино, Ел Молинито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Молино (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Молино (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Молино (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино, Асунсион (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино, Ел Енсинито (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино, Лос Молинос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино, Асијенда дел Молино (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Молино (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молино, Ел Молино де Камичин (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молино (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молино, Ел Молино де Катарина (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молино (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молино (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молино (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молино (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молино (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Молино (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Молино (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Молино (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Молино (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Молино (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Молино (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Молино (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Молино (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Молино (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Молино (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Молино (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Молино (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Молино (Сантијаго Атитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Молино, Камино а Санта Катарина (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Молино (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Молино, Сан Мигел дел Молино (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Молино (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Молино (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Молино (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Молино (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Молино (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Молино (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Молино (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Молино, Молино де лос Перез (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Молино, Ел Молино де Сатаја (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Молино (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молино (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молино (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молино (Уепак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молино (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молино (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молино (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молино (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молино (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Молино (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Молино, Ранчерија (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Молино (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Молино (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Молино (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Молино (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Молино (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Молино (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Молино (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Молино (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Молино (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Молино (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Молино (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Молино (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику